Erico puede referirse a:

 el futbolista paraguayo Arsenio Erico; o
 el nombre común de la planta Prunella vulgaris.